Pafnucy z Denderach – święty katolicki, eremita, męczennik
 Pafnucy (biskup) (zm. ok. 360) – święty katolicki, biskup Tebaidy
 Pafnucy (opat) (zm. ok. 380) – święty katolicki, Taida nawróciła się będąc pod jego opieką
 Pafnucy Egipski – trzy postaci mnichów egipskich o tym przydomku, w tym Pafnucy (opat), Pafnucy (biskup)
 Pafnucy z Borowska – święty prawosławny, ihumen założonego przez siebie monastyru , który nazwany został Borowskij Pafnutiew

 Bibliografia